Зубцо́вское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Зубцовского района Тверской области. На территории поселения находятся 58 населенных пунктов.
Администрация поселения располагается в городе Зубцов.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Зуевского, Брычевского, Пищалинского и Борковского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 326,7 км²
 Нахождение: северо-западная часть Зубцовского района
 Граничит:
 на севере — с Ржевским районом, СП Успенское
 на востоке — с Столипинским СП и Погорельским СП
 на юге — с Вазузским СП и городом Зубцов
 на западе — с Ржевским районом, СП Есинка и СП Медведево

По территории поселения протекает река Волга, пересекают автомагистраль  «Балтия» и железная дорога «Москва — Ржев — Рига».

Население 
На 01.01.2008 — 2059 жителей.

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли деревни: Белогурово, Векшино, Гаврилково, Горбуново, Заревино, Зубарево, Кисляково, Колбасино, Костоносово, Мартиново, Муруево, Ржавцево, Стогово, Харино и другие.

История 
В составе Тверской губернии территория поселения входила в Зубцовский уезд. После ликвидации губерний в 1929 году территория поселения вошла в состав Зубцовского района Западной области. В 1935 году Зубцовский район отошел к вновь образованной Калининской области, в 1963 году он стал частью Ржевского района, а в 1965 году был восстановлен.

В середине XIX—начале XX века деревни поселения относились к Белогуровской, Коптевской, Иружской и Почуринской волостям Зубцовского уезда.

В 1994 г. существовавшие здесь 4 сельсовета преобразованы в сельские округа, которые в 2005 году были объединены в нынешнее сельское поселение.

Воинские захоронения 
На территории поселения находятся воинские захоронения солдат Красной армии, погибших во время Ржевской битвы 1942—1943 годов.

Список воинских захоронений на территории Зубцовского сельского поселения.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Зубцовского района